Bonnechose är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Émile de Bonnechose (1801–1875), fransk historiker.
 Henri de Bonnechose (1800–1883), fransk kardinal.

Franska efternamn